Attilio Marcora – calciatore
 Giovanni Marcora –  partigiano, imprenditore e politico
 Giuseppe Marcora –  avvocato e politico
 Paolo Marcora – calciatore
 Roberto Marcora – tennista